Париж — Рубе () — классическая шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в середине апреля на севере Франции. Является одним из пяти Монументов европейского профессионального велошоссейного календаря. Гонка среди женщин Париж — Рубе Фемм проводится с 2020 года.

История 
Велогонка проводится с 1896 года в начале апреля, до 1967 года маршрут соответствовал названию. В 1968 году старт переместился из Парижа, в Компьене, что в 60 км к северо-востоку от центра Парижа. Финиш располагается неизменно в Рубе, с 1943 он происходит на велодроме Андрэ-Петрио с 1943 года.

Среди однодневок гонка Париж — Рубе является третьей старейшей (после бельгийской Льеж — Бастонь — Льеж и интернациональной Париж — Брюссель) из ныне проводящихся и одной из наиболее престижных. Велогонка не проводилась в 1915—1918 годах из-за Первой мировой войны и в 1940—1942 годах — из-за Второй мировой.

Гонка также известна и покрытием трассы — 27 брусчатых участков протяжённостью от 100 до 3700 метров, что даёт в сумме около 50 км, которые перед соревнованием готовят добровольцы. С 1977 года кроме денежного приза и очков в рейтинг, победителю в качестве трофея вручается булыжник с трассы. 

Чаще всего в истории гонку выигрывали бельгийцы — Роже Де Вламинк (1972, 1974, 1975, 1977) и Том Бонен (2005, 2008, 2009, 2012). Рекордсменом же по количеству участий является бельгиец Раймонд Импанис в 1947—1963 годах выходивший на старт 16 раз. Трижды подряд на Париж-Рубе удавалось побеждать двум велосипедистам — французу Октаву Лапизу (1909—1911) и итальянцу Франческо Мозеру (1978—1980). На 2012 год чаще всего побеждали бельгийцы — 55 раз. Хозяева же одерживали победу лишь в 28 гонках.

Призёры 

 В 1949 году на финише Андре Маэ был ошибочно направлен полицейским и въехал на велодром с другого входа, в отличие от Серсе Коппи. Победителями  были объявлены оба гонщика.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Мероприятия, регулярно проводимые с 1896 года